Ray Stewart (1949) olimpiai és világbajnoki ezüstérmes jamaicai rövidtávfutó
 Ray Stewart (1959) skót válogatott labdarúgó, edző